El término anulación, proceso y resultado de anular (dejar nulo) o de anularse, puede referir a varias páginas:

 la anulación por jurado
 la anulación de la deuda en el Tercer Mundo
 la Anelación de Robinson
 la anulación legal de algo (en Derecho).
 la anulación matrimonial